Jens Pedersen Skjelderup ist der Name folgender Personen:

* Jens Pedersen Skjelderup, 1510 (1510–1582), norwegischer Bischof in Bergen von 1557–1582
 Jens Pedersen Skjelderup, 1604 (1604–1665), norwegischer Bischof in Bergen von 1649–1665